Gering steht für:

 Gering, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Gering, Stadt in Nebraska, USA

Gering ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gering (1892–1957), deutscher Maler
 Axel Gering (* 1968), deutscher Archäologe 
 Ernst Gering (* 1934), deutscher Ingenieur und MdV
 Fabian Gering (* 1996), deutscher Langstreckenläufer
 Georg Gering (1548–1607), deutscher Theologe, siehe Georg Mylius (Theologe, 1548)
 Hugo Gering (1847–1925), deutscher Mediävist
 Marion Gering (1901–1977), US-amerikanischer Filmregisseur
 Rudi Gering (1917–1998), deutscher Skispringer und Unternehmer
 Ulrich Gering (um 1445–1510), Drucker in Frankreich

Siehe auch:
 Geering
 Gehring
 gering (Adjektiv)